Taroudannt kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Taroudannt (provins), Souss-Massa-Draâ, 
 Taroudannt, stad, Souss-Massa-Draâ, 

Robotskapade Marockoförgreningar